The Greenhorn – cortometraggio del 1913 diretto da Charles Giblyn (1913)
The Greenhorn – cortometraggio del 1921 diretto da Chuck Reisner (Charles Reisner)
The Greenhorn – cortometraggio del 1925 prodotto dall'Universal Pictures